Межконтинентальный кубок по мини-футболу — международное соревнование по мини-футболу. Проводится с 1997 года, под эгидой ФИФА — с 2004 года.

Финалы

Организованные не ФИФА

Организованные ФИФА

Выступление по странам

Примечания

Ссылки 
 

Международные клубные соревнования по мини-футболу